Mozzano ima više značenja:
 Mozzano, Ascoli Piceno
 Mozzano, Parma